Ambrus – miejscowość we Francji
 Ambrus – miejscowość w Słowenii
 Zoltán Ambrus (1861-1932) – węgierski pisarz